Anderegg ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Anderegg (* 1957), Schweizer Boxer
 Emil Anderegg (1903–1967), Schweizer Politiker

 Georg Friedrich Anderegg (1823–1883), Schweizer Politiker
 Jakob Anderegg (1829–1878), Schweizer Bergführer
 Jann Anderegg, Schweizer Filmeditor
 Jean-Pierre Anderegg (* 1941), Schweizer Kulturhistorike
 Johann Georg Anderegg (1792–1856), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Johannes Anderegg (* 1938), Schweizer Germanist und Literaturwissenschaftler
 Melchior Anderegg (1828–1914), Schweizer Bergsteiger
 Tobias Anderegg (1751–1826), Schweizer Kaufmann und Baumwollverleger